Това е календарът за обикновена година, започваща в петък.

Обикновена година е година, която не е високосна.

Този календар може да се ползва за годините (по нов стил): 1909, 1915, 1926, 1937, 1943, 1954, 1965, 1971, 1982, 1993, 1999, 2010, 2021, 2027, 2038, 2049, 2055, 2066, 2077, 2083, 2094, 2100.

 Предишна година (обикновена) Следваща година (обикновена)
 Предишна година (високосна) Следваща година (високосна)
 Целогодишни календари

Бележки 

Календари